Mississippi é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Mississippi (Arkansas)
Condado de Mississippi (Missouri)

Desambiguações de topônimos